Vladimír Drápal může být:

 Vladimír Drápal (galerista) (* 1964), zvaný Lábus – disident a občanský aktivista, kurátor, regionální politik, vydavatel, publicista a producent 
 Vladimír Drápal (malíř) (1921–2015) – český akademický malíř, sochař a grafik
 Vladimír Drápal (lékař)  (* 1958) – český lékař, ortoped